Alexander Westphal ist der Name folgender Personen:

* Alexander Westphal (Mediziner) (1863–1941), deutscher Neurologe und Psychiater
 Alexander Westphal (Physiker) (* 1977), deutscher Physiker